Luznice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lužnice (vattendrag), 
 Lužnice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar